Jere Sallinen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Tomi Sallinen.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Helsingin Jääkiekkoklubi, il débute dans la SM-liiga avec le HPK Hämeenlinna en 2008. Il est choisi au sixième tour en  position par le Wild du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. En 2012, il est prêté au HPK avant de rejoindre définitivement l'équipe de Hämeenlinna.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2012 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||38 ||5 ||6 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga ||55 ||6 ||8 ||14 ||28 ||11 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga ||21 ||1 ||2 ||3 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Jokipojat Joensuu || Mestis || 15|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 11|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 57|| 15|| 27|| 42|| 30|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2013-2014 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 51|| 4|| 14|| 19|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Örebro HK || SHL || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 48 || 8 || 7 || 15 || 28 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsinki || KHL ||50 ||8 ||1 ||19 ||79 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
| 2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH ||53 ||4 ||6 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Örebro HK || SHL || 50|| 8|| 15|| 23|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Örebro HK || SHL || 51|| 8|| 14|| 22|| 53|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HIFK || Liiga || 53|| 22|| 17|| 39|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HIFK || Liiga || 45|| 15|| 20|| 35|| 20|| 8|| 4|| 0|| 4|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Bienne || National League ||  ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 1|| 3|| 31|| +2||align="left"|  place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde junior  || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1||align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 4|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| +3||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en octobre 1990
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Örebro HK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du HC Bienne
Gagnant du trophée Matti-Keinonen